Voici la liste non exhaustive des joueurs ayant porté un jour le maillot d’En avant Guingamp.

Total = nombre de matchs officiels disputés avec l'En avant Guingamp en Championnat, Coupe de France, Coupe de la Ligue, Coupe d'Europe.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

Y

Notes 



Guingamp
Joueur de l'En avant Guingamp